When the Morning Comes – singolo di Hoyt Axton del 1974
When the Morning Comes – singolo dei Love Decade del 1992
When the Morning Comes – album di Marit Larsen del 2014
When the Morning Comes – album degli A Great Big World del 2015